Březná může znamenat:

 Březná (Štíty) – část města Štíty
 Březná (řeka) – řeka v České republice, přítok Moravské Sázavy